Oparino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Oparino (Kirow), Siedlung städtischen Typs und Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der Oblast Kirow

 Oparino (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Oparino (Kemerowo), Dorf in der Oblast Kemerowo
 Oparino (Kirow, Urschum), Dorf in der Oblast Kirow, Rajon Urschum
 Oparino (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Oparino (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Oparino (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

Oparino bezeichnet außerdem:
 Rajon Oparino, Verwaltungsbezirk in der Oblast Kirow